Santa Cruz Argentína tartománya
 Santa Cruz Bolívia tartománya
 Santa Cruz Peru tartománya
 Santa Cruz Alicante egyik óvárosi  városrésze Spanyolországban
 Santa Cruz de la Sierra város Bolíviában
 Santa Cruz de la Sierra település Spanyolországban, Cáceres tartományban
 Santa Cruz város Madeira szigetén
 Santa Cruz de Mompox város Kolumbiában
 Santa Cruz de La Palma város a Kanári-szigeteken
 Santa Cruz de Tenerife város a Kanári-szigeteken
 Santa Cruz, település Portugáliában, Almodôvar községben
 Santa Cruz (São Tomé és Príncipe)
 Santa Cruz (Kalifornia)
 Santa Cruz sziget
Santa Cruz de Juventino Rosas, község Mexikó Guanajuato államában
Santa Cruz Acatepec, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Amilpas, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz de Bravo, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Itundujia, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Mixtepec, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Nundaco, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Papalutla, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Tacache de Mina, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Tacahua, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Tayata, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Xitla, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Xoxocotlán, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz Zenzontepec, község Mexikó Oaxaca államában
Santa Cruz, község Mexikó Sonora államában
Santa Cruz Quilehtla, község Mexikó Tlaxcala államában
Santa Cruz Tlaxcala, község Mexikó Tlaxcala államában
 Santa Cruz, település Argentínában, Catamarca tartományban, Valle Viejo megyében
 Santa Cruz, Argentínában Santa Cruz tartomány székhelye
 Santa Cruz, folyó Argentínában
 Santa Cruz, település Chilében
 Santa Cruz, város Jamaicában

Lásd még
Santa Cruz megye (egyértelműsítő lap)